Het ATP-toernooi van Philadelphia 1997 (met de officiële naam Advanta Championships 1997) werd gespeeld van 24 februari tot en met 2 maart 1997. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het CoreStates Center in de Amerikaanse stad Philadelphia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Philadelphia
ATP-toernooi van Philadelphia